Елена Владимировна Рыбкина () - советская и российская бадминтонистка.

Карьера 
Представляла Вооружённые Силы (Москва). Четырежды (1988, 1989, 1990, 1991) выигрывала чемпионат СССР в одиночном разряде, пять раз (1986, 1987, 1989, 1990, 1991) побеждала в парном разряде, становилась победительницей в миксте (1989). На чемпионатах России побеждала в одиночном (1995) и парном (1994) разряде.

Призёр чемпионата Европы 1992 года.

Участвовала в Олимпийских играх 1992 и 1996 годов.

Примечания

Ссылки 
 

Бадминтонисты России
Бадминтонисты СССР
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 1996 года